Dreier je priimek več oseb:
 Nikolaj Mihailovič Dreier, sovjetski general
 Marc Stuart Dreier, ameriški odvetnik
 David Dreier, ameriški politik